Puesto de Combate, revista cultural colombiana, fundada en 1972 por Milcíades Arévalo. Entre los escritores que se dieron a conocer inicialmente a través de esta publicación están Raúl Gómez Jattin, Efraím Medina y Triunfo Arciniegas. Puesto de Combate se edita actualmente en la ciudad de Bogotá.

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Literatura de Colombia
Revistas de Colombia
Medios de comunicación de Bogotá